Э́лея (, ) — малая река, левый приток Вирцавы, протекает в Литве (Шяуляйском уезде) и Латвии (Елгавском крае).

    

Исток находится в Литве, возле автодороги . Протекает в северном направлении по Земгальской равнине. Бассейн длинный и узкий, русло реки на протяжении большей части течения отрегулировано, выравнено. Впадает в Вирцаву ниже посёлка Вирцава Вирцавской волости. После регулирования течение потеряло вид, характерный для реки. Берега не заросшие. Река принимает в себя воды мелиоративных систем, наибольший из притоков — ручей Пучу () (левый). Реку пересекает автодорога . Крупнейшие населённые пункты на берегах — Элея и Вирцава.

Литература 
 

Бассейн Лиелупе
Реки Елгавского края
Реки Ионишкского района
Вирцавская волость
Платонская волость
Элейская волость
Саткунайское староство